بلادي بلادي بلادي (Biladii, biladii, biladii, pol. Moja Ojczyzno, Moja Ojczyzno, Moja Ojczyzno) – hymn państwowy Egiptu przyjęty w 1979 roku, napisany i skomponowany przez Sajjida Darwisza.

Tekst

Przypisy 

Symbole narodowe Egiptu
Egipt